gromada Wiązownica (powiat jarosławski)
 gromada Wiązownica (powiat staszowski) (sandomierski/staszowski)